Le tournoi de tennis de Singapour est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 10 au .

Belinda Cordwell remporte le simple dames. En finale, elle bat Akiko Kijimuta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Belinda Cordwell et Elizabeth Smylie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Singapour
1989 à Singapour
Tennis en avril 1989